XXIX Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2014 rozgrywane były w dniach 1–8 października na terenie bazy wojskowej Joint Base McGuire–Dix–Lakehurst, w okolicach Trenton w amerykańskim stanie New Jersey.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w zapasach
Sport w New Jersey
2014 w Stanach Zjednoczonych
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Zapasy w Stanach Zjednoczonych